Ulan-Majorat peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Ulan-Majorat, une gmina rurale du powiat de Radzyń Podlaski
 Ulan-Majorat, un village et chef-lieu de la gmina de même nom